Leye Adenle (né en 1975), écrivain nigérian ; 
 Omolabake Adenle (née en 1982), ingénieure et entrepreneure nigériane.